James Williamson est un nom de personne notamment porté par : 

 James Williamson (1842-1930), homme politique britannique ;
 James Williamson (1855-1933), réalisateur, producteur et acteur britannique ;
 James Williamson (1949-), guitariste, compositeur et producteur de musique américain ;
 James Allen Williamson (1951-), homme politique américain de l'Oklahoma ;
 James Williamson (1989-), coureur cycliste néo-zélandais.